Zestawienie meczów Reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Janusza Wójcika.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze

Bilans

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  (07.10.1997, Kiszyniów),  (06.09.1998, Burgas),  (10.10.1998, Warszawa) – po 3:0
 Najwyższa porażka:  0:4 (08.02.1998, Asunción)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 7 (, , , , , , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 9 (, , , , , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 3 – dwukrotnie (, , ); (, , )
 Najszybciej zdobyty gol: Mirosław Trzeciak (, 27.05.1998, Chorzów), (, 03.03.1999, Warszawa) – 4 min.
 Najszybciej stracony gol: Aleksiej Gierasimienko (, 27.05.1998, Chorzów) – 5 min.

Strzelcy

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Janusza Wójcika 

 – piłkarze powołani przynajmniej na jedno zgrupowanie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na HPPN.pl

Wójcik